Niedźwiedzkie ist ein polnischer Ortsname:
 Niedźwiedzkie (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1936 Niedzwetzken, 1936 bis 1945 Wiesengrund, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Niedźwiedzkie (Wieliczki), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1926 Niedzwetzken, 1926 bis 1945 Bärengrund, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Niedźwiedzkie (Szczuczyn), Dorf im Powiat Grajewski, Woiwodschaft Podlachien